Чемпионат Великобритании по снукеру 2004 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 15 по 28 ноября 2004 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Стивен Магуайр, выигравший в финале у Дэвида Грэя со счётом 10:1.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 70 000
 Общий призовой фонд: £ 500 000

Высший брейк 

 148 — Джейми Бёрнетт (квалификация)

 147 — Дэвид Грэй

Результаты

Предварительные раунды 

'Первый раунд Матчи из 17 фреймов 

 Барри Пинчес 9:5 Найджел Бонд 
 Джо Перри 9:7 Маркус Кэмпбелл 
 Алистер Картер 9:8 Том Форд 
 Квинтен Ханн 9:6 Шокат Али 
 Энди Хикс 9:5 Энтони Хэмилтон 
 Нил Робертсон 9:7 Джо Свэйл 
 Марк Селби 9:3 Тони Драго 
 Барри Хокинс 9:4 Иан Маккалох 
 Марк Кинг 9:7 Робин Халл 
 Райан Дэй 9:8 Дрю Хенри 
 Джон Пэррот 9:5 Джеймс Уоттана 
 Рики Уолден 9:4 Майкл Холт 
 Роберт Милкинс 9:3 Шон Стори 
 Джимми Мики 9:7 Джерард Грин 
 Доминик Дэйл 9:3 Дин Цзюньхуэй 
 Стивен Магуайр 9:2 Марк Дэвис 

Второй раунд 

''Матчи из 17 фреймов 

 Барри Пинчес 9:4 Мэттью Стивенс 
 Джо Перри 9:7 Крис Смолл 
 Алистер Картер 9:0 Джимми Уайт 
 Пол Хантер 9:7 Квинтен Ханн 
 Энди Хикс 9:7 Кен Доэрти 
 Грэм Дотт 9:8 Нил Робертсон 
 Дэвид Грэй 9:3 Марк Селби 
 Барри Хокинс 9:7 Стивен Хендри 
 Марк Кинг 9:3 Марк Уильямс 
 Алан Макманус 9:8 Райан Дэй 
 Джон Пэррот 9:3 Марко Фу 
 Рики Уолден 9:7 Джон Хиггинс 
 Питер Эбдон 9:6 Роберт Милкинс 
 Стивен Ли 9:4 Джимми Мики 
 Стив Дэвис 9:8 Доминик Дэйл 
 Стивен Магуайр 9''':6 Ронни О'Салливан

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 Отчёт о турнире на BBC 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2004 год в снукере